Cette mer qui nous entoure (The Sea Around Us) est le titre
 d'un livre de Rachel Carson publié en 1951 aux États-Unis et traduit en français la même année ;
 d'un film documentaire d'Irwin Allen, sorti en 1953, inspiré du livre.